Сошествие в ад (фильм, 1966) () — польская приключенческая драма 1966 года, режиссёр Збигнев Кузьминьский.
 Сошествие в ад (фильм, 1986) () — французский триллер 1986 года, режиссёр Франсис Жиро.